Paruephaedria är ett släkte av lavar. Paruephaedria ingår i familjen Dactylosporaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paruephaedria